Ренийалюминий — бинарное неорганическое соединение
рения и алюминия
с формулой AlRe,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Ренийалюминий образует кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа P mm,
параметры ячейки a = 0,288 нм, Z = 1,
структура типа хлорида цезия CsCl
.

По другим данным образует кристаллы
тетрагональной сингонии,

параметры ячейки a = 0,30785 нм, c = 0,59515 нм, Z = 2
.

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре 1590°C  (или по перитектоидной реакции при температуре 1323°C , 1060°C ).

Примечания 

Соединения алюминия
Соединения рения
Интерметаллиды